Maçã — o fruto da macieira
 Maçã (canção)
Maçã-verde — variedade da maçã

Geografia 

 Maçãs de Caminho — freguesia do concelho de Alvaiázere
 Maçãs de Dona Maria — freguesia do concelho de Alvaiázere
 Rio Maçãs — rio português

Desambiguação
Desambiguações de topônimos